Ray Tutt (1975) – ex cestista statunitense con cittadinanza italiana
Ron Tutt (1938-2021) – batterista statunitense